Read steht für:
 Read (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Read Mountains, Gebirge im Coatsland, Antarktika
 Read Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Read ist der Name folgender Orte
im Vereinigten Königreich
 Read (Lancashire), Dorf im District Ribble Valley, Lancashire, England

in den Vereinigten Staaten
 Read (Colorado), im Delta County
 Read (Beaver County, Utah)
 Read (Millard County, Utah)
 Read (West Virginia), im Randolph County

Siehe auch:

 Reade
 Reed
 Reid (Begriffsklärung)
 Ried
 Read Township